Толкачевщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Толкачёвщина — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Толкачёвщина — деревня в Столбцовском районе Минской области.